

Patronymie 
 Willie Park est un golfeur (1834-1903), premier vainqueur de l'Open britannique.
 Willie Park est un golfeur (1864-1925), fils de Willie Park, Sr..